Os Ministros do III Reich eram de vital importância para o funcionamento a manutenção do Reich Nazista. Escolhidos pelo Führer Adolf Hitler, tinham a função de ajudá-lo a comandar a Alemanha, uns eram responsáveis pelas questões políticas, e outros porém ajudavam-o nas questões da Guerra. Hitler cuidou de escolher somente pessoas que compactuassem com suas ideias e que pertencessem ao Partido Nazista, o que ele achava inteligente, pois assim evitaria desentendimentos futuros.

Joseph Goebbels

Goebbels era o Ministro da Propaganda Nazista. Foi uma figura chave do regime pois seu ministério exercia severo controle sobre as instituições educacionais e os meios de comunicação. Além disso, uma de suas funções era fazer propagandas que exaltavam a soberania da raça ariana e do povo alemão. Seu ministério foi de grande importância para que rapidamente a maioria do povo alemão concordasse com as ideias de Hitler.

Albert Speer
Albert Speer ocupava o Cargo de Ministro do Armamento do III Reich. Speer foi responsável pela grande produtividade da Alemanha neste setor nos anos finais da Segunda Guerra Mundial. Seu talento para a arquitetura foi muito usado pelos nazistas. Speer também foi responsável por grande parte das construções feitas pelo estado alemão durante os anos do Nacional-Socialismo. Ao final da Segunda Guerra, foi preso em Spandau, e ao se ver livre novamente chegou a publicar livros que se tornaram best-sellers.

Joachim von Ribbentrop
Ribbentrop ocupou o cargo de Ministro das Relações Exteriores do Terceiro Reich entre os anos de 1938 e 1945. Foi uma das figuras chaves da Segunda Guerra Mundial, tendo como seu principal feito o Pacto Ribbentrop-Molotov, que assegurou ao Reich de Hitler, pacto de não agressão com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas comandada por Stalin. Após a derrota alemã na guerra (1945), Ribbentrop foi capturado pelas tropas britânicas.

Walther Funk
No período do Nacional-Socialismo, Funk foi Ministro da Economia e presidente do Banco do Reich. Por sua importância para os nazistas, seus crimes foram julgados em  Nuremberg e ele acabou preso de Spandau. Foi solto em 1957, já bastante debilitado, o que fez com que não retomasse a carreira nem como jornalista, nem como político. Acabou por morrer em 1960.

Wilhelm Frick
Wilhelm Frick foi o Ministro do Interior do Reich até 1946, quando passou  a ocupar o cargo de Protektor da Boêmia e Morávia. Frick se formou em direito, fez graduação em jurisprudência, depois acabou por se filiar ao partido nazista e em 1923 ele já havia participado do Putsch da Cervejaria, portanto era um dos homens que estavam com Hitler há muito tempo e desfrutavam de sua confiança. Foi sentenciado a morte nos Julgamentos de Nuremberg.

Hjalmar Schacht
Hjalmar Schacht, por um curto período de tempo (1934–1937), foi Ministro da Economia do III Reich. Foi responsável por controlar a hiperinflação da Alemanha; mesmo tendo sido ministro por apenas três anos, e além de tudo conseguiu também em sua excelente gestão acabar com o desemprego na Alemanha sem subir a inflação, adotando políticas de deficit público, o que certamente o fez um dos maiores economistas de sua época.

Alfred Hugenberg
Foi Ministro da Economia, da Agricultura e Alimentação, no primeiro governo de Hitler em 1933. Em junho, entretanto, foi forçado a renunciar dos seus cargos ministeriais; nos anos de 1933 a 1944 foi forçado a vender as suas companhais aos nazis. Após a guerra, Hugenberg foi detido pelos Ingleses. Morreu no dia 12 de março de 1951, perto de Rinteln.

Richard Walter Darré
Walter Darré exerceu o cargo de Ministro da Alimentação e Agricultura do Reich, entre 1933 e 1942, fomentando a criação de colônias agrícolas geridas pelo Estado. Foi responsável pelo desenvolvimento da agricultura alemã e grande defensor do campesinato.

Hermann Göring

Göring foi ministro em diversos escalões do governo nazista, articulou o rearmamento alemão visando a uma nova guerra de conquista e tornou-se comandante e primeiro Marechal do Ar da Luftwaffe em 1935. Em 1940, Hitler o proclamou seu sucessor e o promoveu ao posto único de Marechal do Reich (Reichsmarschall), a mais alta patente militar do Reich alemão. Também ocupou o cargo de Ministro da Economia do Reich, após o afastamento de seu titular por anos, Hjalmar Schacht.

Konstantin von Neurath

Foi um diplomata alemão, Ministro das Relações Exteriores da Alemanha Nazista de 1932 a 1938. Participou do Julgamento de Nuremberg e foi condenado por crimes de guerra, atentados contra a humanidade e contra a paz.

Arthur Seyss-Inquart

Arthur foi nomeado ministro-sem-pasta do Reich principalmente por seus serviços prestados aos nazistas durante a anexação da Áustria. Graduado em direito na cidade de Viena, filiou-se ao Partido Nazista em 1938 e meses depois tornou-se líder do partido em seu país. Foi julgado e condenado em Nuremberg por crimes de guerra e atentados contra a paz. Em 1946 foi enforcado.

Governo Flensburg 

Com a queda de Adolf Hitler, o suicídio de Goebbels e várias prisões que ocorreram com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criado um governo provisório, denominado Governo Flensburg. Vários Ministros do III Reich continuaram a atuar como ministros neste governo.

Eram membros do Governo:

 Grande almirante Karl Dönitz, Presidente da Alemanha
Lutz Graf Schwerin von Krosigk, Chanceler e Ministro da Finança
 Heinrich Himmler, Ministro do Interior (demitido em 6 de maio de 1945)
 Alfred Rosenberg, (demitido em 6 de maio de 1945)
 Dr. Wilhelm Stuckart, Ministro da Cultura, também sucedeu o cargo de Himmler
 Prof. Dr. Albert Speer, Ministro da Indústria e Produção
 Dr. Herbert Backe, Ministro da Alimentação e Agricultura
 Dr. Franz Seldte, Ministro da Fazenda e Comunicação Social
 Dr. Julius Dorpmüller, Ministro das Comunicações

<references /)> II Guerra: momentos críticos - Joel Silveira

Nazistas